Electron — фреймворк, разработанный GitHub.
 Electron — ракета-носитель сверхлёгкого класса, разработанная новозеландским подразделением американской частной аэрокосмической компании Rocket Lab.
 Visa Electron — дебетовая карта американской компании VISA.
 Acorn Electron — домашний компьютер, созданный компанией Acorn Computers Ltd.
 Electron Engine — игровой движок, разработанный компанией Obsidian Entertainment.

См. также